kan verwijzen naar:

 Open deur - begrip
 De Open Deur (CGGIN) - gebouw in Delft
 Open deurtje - notariële term
 Open deur dag - Vlaamse term voor een Open dag